Mariana este un prenume feminin. Cel mai probabil este o combinație între Maria și Ana.

Personalitați 
 Mariana de Austria
 Infanta Mariana Victoria a Spaniei
 Mariana Buruiană
 Mariana Nicolesco
 Mariana Drăghicescu
 Mariana Codruț
 Mariana de Neuburg

Altele 
 Mariana, oraș din Brazilia
 Insulele Mariane, insule descoperite de Fernando Magellan și foste colonii germane între 1899 și 1918
 Comunitatea Insulelor Mariane de Nord
 Groapa Marianelor